

Persone 
 Joan Verdú (1983) – calciatore spagnolo
 Joan Verdú (1995) – sciatore andorrano